

Оссіпі — місто, штат Нью-Гемпшир
 Оссіпі — місто, штат Північна Кароліна